Панте́ры (, от  [ — «самый из…» +  — «зверь»]) — род крупных хищных млекопитающих из семейства кошачьих. Включает пять ныне живущих видов: ирбис (), тигр (), лев (), леопард () и ягуар (), а также ряд ископаемых.

Эволюция 
Относительно таксономии рода пантер велось множество споров, а его классификация несколько раз пересматривалась. Род, вероятно, произошёл от вымершей кошки Panthera schaubi (Viretailurus schaubi), которую иногда также рассматривают как раннего представителя рода пум. Род пантер, вероятно, возник в Азии. Расхождение больших кошек (в том числе существующих родов пантер и дымчатого леопарда — Neofelis) от подсемейства малых кошек (Felinae) (содержащего все прочие современные виды кошек) состоялось между шестью и десятью миллионами лет назад. Исследование окаменелых останков показывает, что род пантер появился в диапазоне от 2 до 3,8 миллиона лет назад, а по ДНК-исследованиям — не менее 16 миллионов лет назад.

Морфологические и генетические изучения предполагают, что тигр первым видом рода отклонился от главной линии. Снежный барс ранее размещался в основе рода пантер, но последние молекулярные исследования предлагают его размещение в пределах рода, возможно, он является даже близким к леопарду видом. Поэтому множество систем классификации относят снежного барса к роду пантер, однако отсутствует единое мнение относительно такового размещения (под названием Panthera uncia) или сохранение его собственного рода Uncia. Анализ геномов показал, что предки ирбисов отделились от предков тигров 1,67 млн л. н. (95 % доверительный интервал: 1,48—1,83 млн л. н.).

Также к роду относят доисторическое животное из семейства кошачьих, вероятно, близко связанное с современным ягуаром, — Panthera gombaszogensis, которое часто называется европейским ягуаром. Этот вид появился около 1,6 миллиона лет назад на территории современной Италии.

Род дымчатые леопарды (Neofelis) близкородственен роду пантер, но не является его частью.

Ниже представлена кладограмма предполагаемой филогении рода по Mazák, Christiansen и Kitchener (2011)

В 2018 году были опубликованы результаты филогенетического исследования существующих и ископаемых кошек. Это исследование было основано на морфологическом разнообразии нижних челюстей саблезубых кошек, скорости их видообразования и вымирания. Сгенерированная кладограмма указывает на другое родство видов рода Panthera:

Классификация 
В состав рода входит 5 современных вида: тигр, лев, леопард, ягуар и ирбис.

Также в состав рода таксономически помещают несколько вымерших ископаемых видов, положение некоторых из них является неопределённым либо спорным.
 Panthera blytheae — доисторический родственник снежного барса
 Panthera crassidens — вероятно, идентичен с другим кошачьих таксона
 Panthera palaeosinensis — плейстоценовый представитель рода, вероятно, предок тигра
 Panthera schaubi — возможно вид не относится к данному роду и более родственен к пуме
 Panthera schreuderi — вероятно, младший синоним европейского ягуара
 Panthera shawi — доисторический лев
 Panthera toscana — вероятно, младшим синонимом европейского ягуара
 Panthera youngi — доисторическая левоподобная кошка
 Panthera zdanskyi — доисторический родственник тигра

Общая характеристика 
Размеры представителей рода крупные и очень крупные. К роду относится крупнейший представитель всего семейства кошачьих — амурский подвид тигра. Туловище вытянутое, иногда сильно. Крестцовая область не высокая, а линия спины не поднимается сзади, как у малых кошек, а идёт прямо. Высота в плечах (в холке) больше, чем в области крестца, при этом линия спины немного поката сзади. Хвост обычно длинный, на него приходится не менее половины длины тела, у некоторых видов немного больше. Голова относительно крупная или крупная, несколько вытянутая, с удлинённой лицевой частью. Уши маленькие, короткие, с закруглённой вершиной, без кисточки на конце. У самцов льва, а также у других видов в зимнем мехе они слабо выдаются из меха. Глаза с круглым зрачком. Иногда волосы на щеках удлинены и образуют так называемые баки, у льва в передней части тела самцов имеется развитая грива, а хвост имеет на конце кисточку из удлинённых волос. Ноги невысокие и толстые, сильные, с широкой лапой, особенно передней. Когти на лапах большие, острые и изогнутые, полностью втяжные. На концах пальцев по бокам от когтя имеется кожная складка, которая полностью скрывает втянутый коготь. Окраска одноцветная или с чёрными поперечными полосами или по основному светлому фону находятся чёрные пятна — одиночные или розеткообразные. Зубная система полная. Зубы очень сильные, клыки относительно коротки, но мощные, с широкой основной частью. Половой диморфизм у большинства видов выражается в более крупных размерах самцов. У льва самец отличается развитием гривы на передней части туловища.

Представители рода имеют особое строение гортани, позволяющее издавать рёв. В отличие от других кошачьих, у представителей рода подъязычный аппарат не полностью окостеневший — на месте одной из косточек в нём находится гибкая связка, позволяющая гортани раздуваться. Кроме того, их голосовые связки неразделённые и образуют трубчатую структуру, функционирующую как очень эффективное звукопроизводящее устройство. Благодаря особому строению подъязычного аппарата, гортань вместе с её голосовыми связками отличаются большой подвижностью, которая обеспечивает возможность издавать громкий грубый рёв.

Образ жизни 
Все представители рода — активные хищники, охотящиеся преимущественно на крупных млекопитающих, главным образом — копытных. Часто добыча превышает размеры охотника, порой в несколько раз. Охотятся скрадом и из засады (на тропах, у водопоев). Едят добычу преимущественно лёжа на брюхе и опираясь предплечьями и локтями на подлежащий субстрат, куски добычи отрывают рывком головы вверх. Преимущественно активны в тёмное время суток, хотя часто активны и днём. За исключением льва, являются одиночными животными. Лев отличается тем, что всегда держится и охотится небольшими стаями, называемыми прайдами. Обитают как в равнинных, так и на горных лесах, иногда на открытых безлесных горных массивах, тростниковых зарослях, один вид, лев, является обитателем открытых степей, саванн и полупустынь.

Ареал 
Ареал рода включает Африку, крайний юго-восток Европы, Азию кроме северной части, Южную и Центральную Америку и самый юг Северной Америки.

Гибриды 
 Тигролев или тигон — гибрид тигра и львицы
 Лигр — гибрид льва и тигрицы
 Леопон — гибрид леопарда и львицы
 Ягупард — гибрид самца-ягуара с самкой леопарда

Также известны гибриды леопардов с пумами — пумапарды.
Есть и вторичные гибриды — лигров заново с тиграми (талигры) и львами (лилигры).

См. также 
 Чёрная пантера — леопард или ягуар-меланист.

Примечания 

Кошачьи
Роды млекопитающих